Europacupen i bandy 2000 spelades i Archangelsk 1-3 december 2000 och vanns av Sandvikens AIK, som besegrade HK Vodnik med 3-1 i finalmatchen inför 12 000 åskådare.

Grundserien

1 december 2000: Stabæk IF-Sandvikens AIK 0-4
1 december 2000: HK Vodnik-Tornio PV 5-2
2 december 2000: Stabæk IF-HK Vodnik 0-7
2 december 2000: Sandvikens AIK-Tornio PV 2-1
2 december 2000: Tornio PV-Stabæk IF 7-0
2 december 2000: Sandvikens AIK-HK Vodnik 1-3

Slutspel

Match om tredje pris
3 december 2000: Stabæk IF-Tornio PV 1-3

Final
3 december 2000: HK Vodnik-Sandvikens AIK 1-3

Externa länkar
Bandysidan - Europacupen 2000

2000 i Ryssland
Bandysäsongen 2000/2001
2000
Sportevenemang i Ryssland
Sport i Archangelsk